De Grand Prix-wegrace van Australië 2018 was de zeventiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2018. De race werd verreden op 28 oktober 2018 op het Phillip Island Grand Prix Circuit nabij Phillip Island, Australië.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2018
Australië